Ранчо Варела има више значења:

 Ранчо Варела (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Варела (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику